Нобелевская премия мира 2022 года была присуждена совместно одному человеку и двум организациям, выступающим за права человека и гражданские свободы. Получателями стали белорусский активист Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал» и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». Цитата, данная Норвежским Нобелевским комитетом, была следующей:

«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений власть. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии».

Кандидаты 
По данным Нобелевского комитета, на соискание Нобелевской премии мира  2022 года было 343 кандидата, из которых 251 физическое лицо и 92 организации, что стало вторым по величине числом, зарегистрированным в истории.

Примечания 

Нобелевские премии